Sacred (sacro in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Fuga dalla follia (Sacred) – romanzo di Dennis Lehane del 1997

Musica 
 Sacred – album dei Los Lonely Boys del 2006
 Sacred – album dei The Ladder del 2004
 Sacred – album dei The Obsessed del 2017

Videogiochi 
 Sacred: La leggenda dell'arma sacra – action RPG
 Sacred 2: Fallen Angel – action RPG
 Sacred 3 – hack and slash